В Италии наряду с итальянским языком и его региональными разновидностями распространены также другие идиомы — ряд романских диалектов, рассматриваемых как отдельные языки, а также языки меньшинств, не относящиеся к романской группе. При этом название «итальянские диалекты» относится к идиомам, некоторые из которых даже не относятся к итало-романской группе.

Классификация приводится в основном по [Челышева 2001], см. также [Maiden & Parry 1995].

Романская группа

Диалекты итальянского языка

Северные 
К северным диалектам традиционно относят идиомы, распространённые севернее линии Ла-Специя — Римини. По своей структуре и особенностям исторического развития они близки галло-романским языкам и часто называются галло-итальянскими. Многие из этих диалектов часто рассматриваются как отдельные языки.

 Ломбардский язык (западно- и восточноломбардский)
 Пьемонтские
 Венетские
 Венецианский диалект (занимает в этой группе особое место; на нём писал, в частности, Карло Гольдони)
 Эмилиано-романьольские (иногда рассматриваются отдельно)
 Диалект Болоньи (bulgnais)
 Лигурийские

Центральные 
Центральные диалекты расположены между линией Ла-Специя—Римини и несколько более размытым пучком изоглосс, известным как линия Рим-Анкона.

 Тосканские (на основе которых создан литературный итальянский язык)
 Особое место здесь занимает говор Флоренции

Южные

Южно-центральные 

И. И. Челышева делит эту зону на две подзоны:

 Северо-западная подзона (север Умбрии, включая Перуджу, центр Марке, северо-запад Лацио), подвергшаяся значительному тосканскому и романьольскому влиянию);
 Юго-восточная подзона, представляющая собственно «центральный» тип.
 Пиценские говоры (центр Марке)
 Сабинские говоры (чиколано-реатино-аквиланские) (Риети)
 Римский диалект, или романеско, подвергшийся значительному влиянию тосканских диалектов и литературного языка

Собственно южные 
 Диалекты Абруццо (делятся на восточные и западные)
 Диалекты Молизе
 Кампанские
 Неаполитанский диалект
 Апулийские
 Луканские
 Северо-западный луканский
 Северо-восточный луканский
 Центральный луканский
 Северо-калабрийский
 Зона Лаусберга (группа архаичных диалектов, близкая сардинскому языку)

Диалекты Крайнего Юга 
 Салентинские
 Южнокалабрийские
 Сицилийские
 Западные
 Центральные
 Восточные
 Диалекты островов Устика, Пантеллерия и пр.

Другие романские языки

Ретороманские языки 
Вопрос о выделении этой группы спорен (см. ладинский вопрос). Разные ученые относят эти идиомы к итало-романским либо галло-романским зонам либо выделяют для них подгруппу в рамках романской группы. Существует также мнение, что они не формируют специфического единства, но лишь сохраняют ряд архаичных черт, что часто свойственно периферийным диалектам.

 Фриульский язык
 Ладинский язык (множество диалектов)

Галло-романские языки 
 Французский язык (в долине Аосты)
 Франкопровансальский язык (в долине Аосты и в некоторых долинах Пьемонта)
 Окситанский язык

Иберо-романские языки 
 Каталанский язык (в городе Альгеро на Сардинии)

Другие романские языки 
 Сардинский язык
 Центральные диалекты
 Нуорские
 Логудорские
 Южные диалекты
 Кампиданские
 Северные диалекты (по другой классификации относятся к корсиканскому языку)
 Сассарские
 Галлурские
 Еврейско-итальянский язык

Другие индоевропейские языки

Германские языки 
 Немецкий язык (в Южном Тироле, провинция Альто-Адидже)
 Южнотирольский диалект (в Южном Тироле, провинция Альто-Адидже)
 Цимбрский язык

Славянские языки 
В Италии распространён ряд славянских диалектов. Существуют попытки их культивации как литературных микроязыков.

 Резьянский микроязык (долина Резия, область Фриули)
 Молизско-хорватский микроязык (область Молизе)

Другие языки 
 Грико (итало-румейский язык) — идиом, являющийся продолжением древних диалектов Великой Греции, относящихся к дорийской ветви древнегреческого языка.
 Салентинский диалект
 Калабрийский диалект
 Албанский язык (арберешский диалект)

Примечания

Литература 
 Пенни Дж. Языки Италии // Кембриджская история древнего мира. Т. IV: Персия, Греция и Западное Средиземноморье ок. 525—479 гг. до н. э. Под ред. Дж. Бордмэна и др. Пер. с англ. А. В. Зайкова. М., 2011. С. 852—874. — ISBN 978-5-86218-496-9